ROPP – Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej PZPR
 Edward von Ropp
 Grzegorz Ropp

de:Ropp